Alferaki ist der Familienname folgender Personen:

 Achilles Nikolajewitsch Alferaki (1846–1919), russischer Komponist
 Sergei Nikolajewitsch Alferaki (1850–1918), russischer Entomologe